Comté de Russel (Ontario)
 Quatre comtés des États-Unis portent le nom de comté de Russell () :
 le comté de Russell, situé dans l'État de l'Alabama ;
 le comté de Russell, situé dans l'État du Kansas ;
 le comté de Russell, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
 le comté de Russell, situé dans le Commonwealth de Virginie.